Fristingen steht für:

 Fristingen, Stadtteil von Dillingen an der Donau
 Fristingen (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Ortsadelsgeschlecht